FPY ist die Abkürzung für:

 , eine Kennzahl in Qualitätssicherung und -management; siehe Erstausbeute
 Flughafen Perry-Foley (IATA-Flughafencode) 

FPY